Вундерліх () — німецьке прізвище, яке входить ще до назв деяких об'єктів.

 20347 Wunderlich — астероїд

 Йоганн Георг Вундерліх (1755—1819) — німецький композитор і флейтист
 Карл Вундерліх (1815—1877) — німецький лікар та історик медицини
 Фріц Вундерліх (1930—1966) — німецький співак
 Пауль Вундерліх (1927—2010) — німецький художник
 Енн Гроссман-Вундерліх ( 1970) — американська тенісистка